Christofi ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitris Christofi (* 1988),  zyprischer Fußballspieler
 Eleni Christofi (* 1998), griechische Tennisspielerin
 Luna Christofi (* 1967), dänische Journalistin
 Natalia Christofi (* 1997), zyprische Hürdenläuferin